Orange TV (DTH) – przewodowe dostarczanie internetu oraz satelitarny dostęp do telewizji.
 Orange TV (IPTV) – przewodowe dostarczanie zarówno internetu, jak i telewizji.

Zobacz też 
 OrangeTV